Mikkelsen Bay ist der Name folgender Buchten:

 Mikkelsen Bay (Alaska)
 Mikkelsen Bay (Antarktika)